Ел Чарито има више значења:

 Ел Чарито (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чарито (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чарито (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику